D'une manière générale, le fond est la partie basse de l'intérieur d'un objet. En particulier, ce terme est employé dans plusieurs domaines :
 en informatique
 un fond de panier est une carte composée d'un bus ;
 fond d'écran
 en architecture navale, le fond d'un bateau est la partie basse de la cale.
 en droit, un jugement sur le fond est un jugement définitif.
 en cuisine, un fond est un bouillon à base animale comme
 le fond blanc à base de veau ou de volaille 
 le fond brun à base de veau et/ou de bœuf.
 Le fond est une appellation pour l'endurance (ski de fond, course de fond et demi-fond).
 C.S. Fond a.s. est une société d'investissement tchèque.
 techniques cinématographiques
 le fond bleu ou fond vert, aussi appelé incrustation
 le fond jaune ou Procédé à la vapeur de sodium

Voir aussi